Петрарка () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 Петрарка, Дэвид (род. 1965) — американский режиссёр и продюсер театра, кино и телевидения.
 Петрарка, Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса.

Прочее 
 Аркуа-Петрарка — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Падуя.
 «Петрарка» — итальянский регбийный клуб из Падуи, выступающий в ведущей лиге страны.